O Viaduto Grande São Paulo é um grande viaduto localizado na divisa dos distritos de Vila Prudente e Ipiranga, na zona sudeste da cidade de São Paulo, Brasil.

Grande São Paulo